Harm peut faire référence à :
 blessure en anglais, mot qui se retrouve dans Harm principle, un principe juridique,
 un prénom masculin germanique, diminutif du prénom allemand , ou , et d'où proviennent les prénoms Harms, Harmsen et Harmssen. Il peut faire référence à :
 Harm Ottenbros (1943-), un coureur cycliste néerlandais,
 Hermann Harms (1870-1942), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Harms
 Daniil Harms (1905-1942), poète soviétique
 Lars Harms (1977-), joueur de squash suisse

Voir aussi 
 
 Harmin,

Prénom masculin